Animalista y animalismo pueden referirse a:

 El movimiento animalista (movimiento de liberación animal).
 Los derechos de los animales.
 La animalística o estilo animalista (también llamado arte animalista); la forma artística de representación de figuras animales.